Hotham peut désigner :

Personnalités 

 John Hotham (mort en 1337), évêque d'Ely, lord grand chancelier d'Angleterre ;
 Noah Hotham (2003-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Richard Hotham (1722-1799), négociant des Indes orientales, promoteur immobilier et homme politique britannique ;
 William Hotham (1736-1813), militaire britannique.

Lieux 
 le mont Hotham, une montagne d'Australie ;
 Ferdinandea, un mont sous-marin d'Italie aussi appelé « Hotham ».

Homonymie de toponyme